— легендарный герой Чили, воевавший против испанцев.
 Гальварино — посёлок в Чили.
 Апабласа, Гальварино — чилийский революционер.